I’ve Been Waiting for You:

 I’ve Been Waiting for You — песня шведской группы ABBA (1974).
 Я ждала тебя () — американский телевизионный фильм 1998 года.

См. также 

 I've Been Waiting
 I’ve Been Waiting for This Night